Складчатожаберные  — отряд оболочников из класса асцидий (Ascidiacea). Отряд включает как колониальных, так и одиночных животных. Представители отряда отличаются от других асцидий наличием складчатых глоточных мешков.

Название 
Название отряда Stolidobranchia образовано от  — «складка» (одежды).

Классификация 
Отряд включает три семейства:

 Molgulidae [syn. Hexacrobylidae; Caesiridae]
 
  [syn. ]
 
  [syn. ]
 
 
 
  [syn. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ;  ; ]
 
 
  [syn. ; ; ]
  [syn. Stomatropa]
 
 
 
 Pyuridae [syn. Plidaeuridae]
  [syn. ]
 
 
  [syn. ]
  [syn. ]
 
 
 
  [syn. ; ; ]
  [syn. ]
 
  [syn. ]
 
 
 
  [syn. ; ; ; ; ; ; ]
 
 Styelidae [syn. Botryllidae]
 
 
 
 
 
 
  [syn. ]
  [syn. ; ]
  [syn. ; ; ; ]
 
  [syn. ; ]
  [syn. ]
 
 
 
  [syn. ]
  [syn. ]
 
 
  [syn. ]
  [syn. ]
 
 
 
 
 
  [syn. ; ; ; Styeloides]
  [syn. ; ; ; ]
 
 
 
 
  [syn. ; ]
  [syn. ; ; ; ; ; ; ; ]

Филогения 
Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа Ф. Дельсука и коллег (2018):

Примечания

Литература 
 Barnes, Robert D. (1982). Invertebrate Zoology. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. p. 1042. ISBN 0-03-056747-5.

Асцидии
Отряды оболочников